

Geografia

Niemcy 
 Speicher – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Speicher – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Szwajcaria 
 Speicher – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Osoby 
 Martin Speicher – niemiecki polityk